Pantaleón y las visitadoras (novel·la), text de Mario Vargas Llosa del 1973
 Pantaleón y las visitadoras (pel·lícula del 1975), dirigida per José María Gutiérrez Santos
 Pantaleón y las visitadoras (pel·lícula del 1999), pel·lícula peruana del 1999 dirigida per Francisco José Lombardi